est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 décan-1-ol, numéro CAS 
 Éther
 1-méthoxynonane, numéro CAS 
 1-éthoxyoctane, numéro CAS 
 1-propoxyheptane, numéro CAS 
 1-butoxyhexane, numéro CAS 
 1-pentoxypentane, numéro CAS